Bathory – szwedzki zespół muzyczny
 Bathory – album muzyczny
 Bathory – film z 2008

Zobacz też 
 Elżbieta Batory
 Batory